

Filmművészet
 Az utolsó emberig (They Died with Their Boots On), 1941-ben bemutatott amerikai westernfilm
 Az utolsó emberig (Last Man Standing), 1996-ban bemutatott amerikai westernfilm
 Az utolsó emberig (Blood Father), 2016-ban bemutatott amerikai akcióthriller

Lásd még
Az utolsó ember (egyértelműsítő lap)